Jacques-Antoine Manuel (1775-1827) , avocat et politicien libéral français  du  ;
 Jacques Manuel (1897-1968), cinéaste français